Гран-при Великобритании 2003 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме Сильверстоун, Великобритания. Соревнования состоялись 20 июля 2003 года.

На 11 круге гонки на трассу неожиданно выбежал священник по имени Нил Хоран с плакатом и начал бегать вблизи машин пелотона, которые мчались свыше 280 км/ч. Из-за инцидента пришлось выпустить машину безопасности и удалить постороннего с трассы.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Rubens Barrichello 1:22,236

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Великобритании